Иванов, Сергей Анатольевич:
 Иванов, Сергей Анатольевич (1894—1916) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Иванов, Сергей Анатольевич (1941—1999) — русский детский писатель и педагог, автор сценариев к мультфильмам.
 Иванов, Сергей Анатольевич (род. 1952) — украинский государственный и политический деятель, председатель Севастопольской городской государственной администрации в 2005—2006 годах.
 Иванов, Сергей Анатольевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Иванов, Сергей Анатольевич (род. 1970) — российский учёный-онколог, уролог, радиолог, член-корреспондент РАН (2022).